Даяна Макбейн (* 1941) — американська кіноакторка.
 Джеймс Макбейн (* 1978) — шотландський професійний гравець в снукер.
 Джеймс Вільям Макбейн (1882—1953) — канадський хімік.
 Джемі Макбейн (* 1988) — американський хокеїст, що грав на позиції захисника за збірну команду США.
 Ед Макбейн (1926—2005) — американський письменник і сценарист.
 Ендрю Макбейн (* 1965) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника за збірну команду Канади.
 Лорі Макбейн (* 1949) — американська письменниця.
 Ніл Макбейн (1875—1974) — шотландський футболіст і тренер.
 Рой Макбейн (* 1974) — шотландський футболіст і тренер.

 Макбейн (Міссурі)
 Макбейн (Мічиган)

 Мак-Бейн — американський бойовик 1991 року.

Див. також 
 Клан Макбін